Соревнования по водному поло на III летних Олимпийских играх были демонстрационными, хотя на прошлых Играх прошёл официальный турнир. Участвовали три команды из США.

Медали 
Эти награды не причисляются ни одной сборной, так как турнир был неофициальным.

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Составы команд

Команда Нью-Йорка 
 Дэвид Бреттон 
 Лео Гудвин
 Джордж ван Клиф (; 1880 — 6 января 1905). (en)
 Джозеф Радди
 Джеймс Стин (; 1876 — 25 июня 1949). (en)
 Луи Хендли
 Дэвид Хессер (), также участник эстафеты 4×50 ярдов вольным стилем (4-е место). (en)

Команда Сент-Луиса 
 Август Гёсслинг (), участник соревнований по плаванию летних Олимпийских игр 1908: на 100 м на спине и на 200 м брассом он выбыл в четвертьфиналах. (en)
 Джон Мейерс (; 29 июля 1880 — ?), также участник заплыва на 1 милю (не закончил дистанцию). (en)
 Уильям Ортвейн
 Эмеди Рейбёрн
 Манфред Теппен () (en)
 Фред Шрайнер ()
 Гвинн Эванс

Команда Чикаго 
 Рекс Бич
 Фрэнк Кехоу
 Жером Стивер (). (en)
 Эдвин Суотек (), также участник заплыва на 100 ярдов на спине. (en)
 Уильям Таттл
 Дэвид Хеммонд
 Чарльз Хили (). (en)

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1904
1904 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в США